Strachow (kyrillisch Страхов) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Jurjewitsch Strachow (* 1978), deutsch-russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Wladimirowitsch Strachow (* 1995), russischer Radsportler
 Gennadi Nikolajewitsch Strachow (1944–2020), sowjetischer Ringer
 Nikolai Nikolajewitsch Strachow (1828–1896), russischer Philosoph, Publizist und Literaturkritiker
 Pjotr Iwanowitsch Strachow (1757–1813), russischer Physiker, Hochschullehrer und Rektor der Universität Moskau
 Wladimir Nikolajewitsch Strachow (1932–2012), russisch-sowjetischer Geophysiker

Strachów steht für:
 Strachów (Kondratowice), Dorf in Kondratowice, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen